A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1966, denominada oficialmente de Allsvenskan 1966, foi a 42º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Djurgårdens IF que conquistou seu 4º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1966
1966 no futebol
Desporto na Suécia em 1966